Неполный список зоологических садов (зоопарков):

Азия

Афганистан 
 Кабульский зоопарк, Кабул (1967)

Бангладеш 
 Мирпурский зоопарк, Дакка (1974)

Гонконг 
 Авиарий Эдварда Йоуде, (Вольер птиц, расположенный в гонконгском парке)
 Гонконгский Парк болот
 Зооботсад Гонконга
 Ботанический сад фермы Кадоорие (Kadoorie)
 Лаи-Чи-Кок зоопарк
 Океанарий Гонконга

Израиль 
 «Арена» Тропический мир, Герцелия
 Беершевский муниципальный зоопарк, Беер-Шева
 Кибуцный детский зоопарк, Саад
 Образовательный зоосад хайфского биологического института, Хайфа
 Природный заказник «Дикая жизнь на Кармеле», Хайфа
 Крокодилья ферма «Хамат-Гадер», Хамат Гадер
 Библейский зоопарк, Иерусалим
 Иерусалимская станция наблюдения за птицами, Иерусалим
 Парк обезьян, Кфар-Даниэль
 Живой парк, Кирьят Моцкин
 Австралийский зоопарк, Нир-Давид
 Ришонлеционовский зоопарк, Ришон-ле-Цион
 Зоологический научно-исследовательский сад имени Меера Сигала, Тель-Авив
 Зоологический центр «Сафари», Рамат Ган
 Тель-Авивский парк птиц, Тель-Авив
 Петахтиквинский зоопарк, Петах Тиква
 Нагарийский зоо-ботанический сад, Нагария
 Заповедник «Дикая жизнь», Йотвата
 Библейский музей естественной истории, Бейт-Шемеш

Индия 
Правительственный центр зоопарков Индии (CZA) является государственным правительственным учреждением всех зоологических парков Индии.

Список зоопарков Индии 
 Alipore Zoological Gardens, Колката
 Arignar Anna Zoological Park (Vandalur Zoo), Ченнаи
 Guwahati Zoo, Ассам,
 Indira Gandhi Park
 Jijamata Udyaan, Мумбаи
 Madras Crocodile Bank Trust
 Marble Palace zoo, Колката
 Mysore Zoo, Karnataka
 NandanKanan, Orissa, India
 Nehru Zoological Park, Хайдарабад
 Padmaja Naidu Zoological Park, Дарджилинг
 Parassinikkadavu Snake Park
 Sakkarbaug зоологический сад, Junagadh, Gujarat
 Sepahijala зоопарк, Tripura

Индонезия 
 Ragunan зоопарк, Джакарта
 Taman Safari Indonesia, Cisarua, Bogor
 Taman Safari Indonesia 2, Сурабайя

Иран 
 Amol зоопарк
 Bandar Abbas зоопарк
 Darabad зоопарк, Tehran
 Исфаханский зоопарк
 Tehran зоопарк

Казахстан 

 Алматинский зоопарк, Алма-Ата (1936)
 Карагандинский зоопарк, Караганда (1936/1938)
 Шымкентский зоопарк, Шымкент (1979)

Китай 
 Пекинский зоопарк, Пекин (1908)
 Чэндуский зоопарк, Чэнду
 Гуанчжоуский зоопарк, Гуанчжоу
 Гуанчжоуский зоопарк длинной ночи, Гуанчжоу
 Шанхайский зоопарк, Шанхай
 Даляньский зоопарк, Далянь

Центры разведения 

 Чэндусская научная станция разведения большой панды, Чэнду
 Центр разведения большой панды, Сычуань

Республика Корея 
 Chang-gyeong Weon Zoological and Botanical Garden
 Pyongyang зоопарк

Макао или Аомынь 
 Two Dragon Throat Public Garden

Малайзия 
 Kuala Lumpur Bird Park, Куала Лумпур
 Aquaria KLCC, Куала Лумпур
 Malacca Zoo, Alor Gajah, Malacca
 Taiping Night Safari, Taiping, Perak
 Taiping Zoo, Taiping, Perak
 Zoo Negara, Taman Melawati, Куала Лумпур

Пакистан 
 Karachi Zoological Gardens, Карачи
 Landhi Korangi Zoo, Карачи
 Karachi Safari Park,Карачи
 Clifton Aquarium,Карачи
 Murree Wildlife Park,Murree
 Lahore Zoological Garden, Lahore
 Jallo Wildlife Park, Lahore
 Bahalwalpur Zoological Garden, Bahalwalpur
 LalSuhandra Park, Bahalwalpur
 Islamabad Zoological Garden, Исламабад
 Loi bher Wildlife Park,Rawalpindi/Islamabad
 Bahalwalpur Zoological Garden, Bahalwalpur
 Jungle KingdomRawalpindi
 Hyderabad Zoo, Hyderabad

Филиппины 
 Avilon зоопарк, Rodriguez, Rizal
 Botolan Wildlife Farm Zambales, Botolan, Philippines

Сингапур 
 Singapore зоопарк
 Ночное сафари
 Jurong BirdPark
 Jurong Reptile Park
 Underwater World, Singapore

Тайвань 
 1-Lan Wild Animal Rescue Centre
 Far East Animal Farm
 Feng-Hung-Ku Bird Park
 Hsinchu городской зоопарк
 Kaohsiung зоопарк
 Leefoo зоопарк
 Ocean World, Yehliu Wanli
 Pintung Rescue Centre
 Taipei зоопарк, Taipei
 National Museum of Marine Biology/Aquarium

Таиланд 

 Chiang Mai Night Safari
 Chiang Mai зоопарк
 Dusit зоопарк
 Khao Kheow Open зоопарк
 Nakhon Ratchasima зоопарк
 Phuket зоопарк
 Safari World
 Songkhla зоопарк
 Lopburi зоопарк
 Crocodiles Farm and Elephant Theme Show Sampran, Nakorn Pathom
 crocodiles Farm Samut Prakan
 sriracha tigerzoo Chonburi
 The Million Years Park And Pataya crocodiles Farm
 Siam Ocean World, Siam Paragon, Bangkok
 Oasis Sea world Thai Dolphins Show, Chanthaburi
 Under Water world Pataya
 Bangkok Aquarium - Bang Khen, Bangkok
 Bueng Chawak Aquarium - Doem Bang Nang Buat, Suphanburi
 Phuket Aquarium - Phuket
 Rayong Aquarium - Rayong
 Kata Safari зоопарк - Phuket
 Paradise Park Farm, Samui, Surat Thani

Япония 
 Asahiyama зоопарк, Asahikawa, Hokkaidō
 Chiba Zoological Park, Chiba
 Fukuyama City Zoo, Fukuyama
 Higashiyama зоопарк, Nagoya
 Hiroshima City Asa Zoological Park, Hiroshima
 Oji зоопарк, Кобе
 Maruyama Zoo, Sapporo, Hokkaido
 Tama зоопарк, Токио
 Tennoji зоопарк, Осака
 Ueno зоопарк, Токио
 Yokohama зоопарк (Zoorasia), Иокогама

Австралия и Новая Зеландия

Австралия

New South Wales 
 Taipan зоопарк, Parramatta
 Australian Reptile Park, Gosford
 Taronga зоопарк, Сидней
 Western Plains зоопарк, Dubbo
 Oceanworld Manly, Manly
 Sydney Wildlife World, Darling Harbour
 Sanslee зоопарк,Mudgee

Виктория (Австралия) 
 Moonlit Sanctuary Wildlife Conservation Park, Pearcedale
 Мельбурнский зоопарк, Мельбурн
 Healesville Sanctuary, Healesville
 Werribee Open Range Zoo, Werribee

Квинсленд 
 Alma Park Zoo
 Australia Zoo, Sunshine Coast
 Brisbane Forest Park, Брисбен
 Currumbin Wildlife Sanctuary, Gold Coast
 Darling Downs Zoo, Clifton
 David Fleay Wildlife Park, Gold Coast
 Kumbartcho Wildlife Sanctuary
 Lone Pine Koala Sanctuary, Brisbane
 Sea World, Gold Coast
 UnderWater World, Queensland, Sunshine Coast
 Cairns Wildlife Safari Reserve, Mareeba
 Cairns Tropical Zoo, Cairns

Южная Австралия 
 The Adelaide зоопарк, Аделаида
 Monarto зоопарк

Западная Австралия 
 Perth зоопарк, Перт

Северная территория 
 Desert Park,Alice Springs
 Territory Wildlife Park,Дарвин (город)

Тасмания 
 Парк дикой жизни "Зуду" (Zoodoo Wildlife Park), Ричмонд

Новая Зеландия 
 Оклендский зоопарк, Окленд, оф. сайт (англ.)
 Веллингтонский зоопарк, Веллингтон, оф. сайт (англ.)
 Гамильтонский зоопарк, Гамильтон, оф. сайт (англ.)
 Оранский заповедник, Крайстчерч, оф. сайт (англ.)
 Kiwi Birdlife Park, Куинстаун, оф. сайт (англ.)
 Зоопарк Бруклендз, Нью-Плимут, оф. сайт (англ.)
 Парк дикой природы Зион, Фангареи, оф. сайт (англ.)

Африка

Египет 
 Зоопарк Гизы, Гиза (1871/1890)
 Александрийский зоопарк, Александрия
 Qaiyet El Assad (Lions Ville)

Танзания 
 Саа Нане Музей и Зоопарк, Мванза

ЮАР 
 Зоопарк Претории, Претория (1899)
 Йоханнесбургский зоопарк, Йоханнесбург (1904)
 East London

Европа

Австрия 
 Зоопарк Шёнбрунн, Вена
 Херберштайнский зоопарк и природный парк, замок Херберштайн, Штирия
 Альпийский зоопарк, Инсбрук
 Haus des Meeres Vivarium Wien, Вена
 Зальцбургский зоопарк, Зальцбург
 Зоосад Хеллбрунн, Зальцбург
 Зоопарк Schmiding, Krenglbach near Wels

Азербайджан 
 Бакинский зоопарк, Баку (1942)

Армения 
 Ереванский зоопарк, Ереван (1941)

Белоруссия 
 Гродненский зоопарк, Гродно (1927)
 Минский зоопарк, Минск (1984)
 Жлобинский зоопарк, Жлобин (1990)
 Витебский зоопарк, Витебск (1992)
 Могилёвский зоосад, Могилёв (2005)

Бельгия 
 Planckendael парк животных, Muizen, Mechelen (:nl:Planckendael)
 Антверпенский зоопарк, Антверпен
 Олменский зоопарк, Олмен, Mol
 Пайри Дайза (зоопарк), :fr:Cambron-Casteau

Болгария 
 Плевенский зоопарк, Плевен
 Пловдивский зоопарк, Пловдив
 Софийский зоопарк, София (1888)
 Зоопарк Варны, Варна

Босния-Герцеговина 
 Пионерская долина (Pionirska dolina), Сараево

Великобритания 
 Зоопарк Глазго, Глазго
 Парк дикой природы имени Даррелла, Джерси
 Лондонский зоопарк, Лондон
 Обезьяний мир, Дорсет

 Амазонский мировой зоопарк, Остров Уайт
 Английский морской зоопарк, Северный Уэльс
 Banham Zoo, Норфолк
 Белфастский зоопарк, Белфаст, Северная Ирландия
 Блэкпулский зоопарк, Блэкпул, Ланкашир
 Blair Drummond Safari Park, Stirlingshire, Шотландия
 Бристольские зоосады, Бристоль
 Честерский зоопарк, Честер, Чешир
 Колчестерский зоопарк, Колчестер, Эссекс
 Drusillas Zoo Park, Alfriston, Восточный Суссекс
 Dudley Zoo, Уэст-Мидлендс
 Эдинбургский зоопарк, Эдинбург
 Exmoor Zoo, Bratton Fleming, Девон
 Eden Project, St Austell, Корнуолл
 Flamingo Land Theme Park and Zoo, Северный Йоркшир
 The Hawk Conservancy, Гемпшир
 Howletts Zoo, Canterbury
 Knowsley Safari Park, Merseyside
 Longleat Safari Park, Сомерсет
 Marwell Zoological Park, near Winchester, Hampshire
 Newquay Zoo, Newquay, Корнуолл
 Noah's Ark Zoo Farm, Wraxall, Сомерсет
 Paignton Zoo, Paignton, Девон
 Port Lympne Zoo, Кент
 Shaldon Wildlife Trust, Девон
 South Lakes Wild Animal Park, Cumbria
 Twycross Zoo, Leicestershire
 Welsh Mountain Zoo, north Wales
 West Midland Safari Park, Worcestershire
 Whipsnade Zoo, Bedfordshire
 Woburn Safari Park, Bedfordshire

Венгрия 
 Будапештский зоопарк и ботанический сад, Будапешт
 Дебреценский зоопарк, Дебрецен
 Ясбереньский зоопарк и ботанический сад
 Зоопарк и ботанический сад Кальмана Киттенбергера, Веспрем
 Зоопарк Мишкольца (Wildlife Park of Miskolc), Мишкольц
 Зоопарк Шошто, Ньиредьхаза
 Зоопарк Януша Ксантоша, Дьёр
 Budakeszi Wildlife Park (Budakeszi Vadaspark), Budakeszi
 Сегедский парк дикой природы, Сегед
 Печский зоопарк, Печ
 Тропикариум, Будапешт

Германия 
 , Аахен
 Берлинский зоопарк
 Зоопарк Берлин-Фридрихсфельде
 , Саксония-Анхальт
 
 
 
 Зоопарк в Карлсруэ
 Кёльнский зоопарк
 Zoo Landau, Palatinat
 Лейпцигский зоопарк
 
 Хеллабрунн, Мюнхен
 Нюрнбергский зоопарк
 Tiergarten Хайдельберг
 Гамбургский зоопарк
 Франкфуртский зоопарк
 , Бавария
 Вильгельма, Штутгарт
 Thüringer Zoo, Эрфурт
 Зоосад Эссехоф

Греция 
 , Афины

Грузия 
 Тбилисский зоопарк

Дания 
 Aalborg зоопарк, Aalborg
 Зоопарк Копенгагена, Копенгаген
 Ebeltoft зоопарк, Ebeltoft
 Givskud зоопарк, Givskud
 Odense зоопарк, Оденсе
 Randers зоопарк тропиков, Randers

Ирландия 
 Дублинский зоопарк, Дублин
 Fota Island Wildlife Park, Cork Harbour

Испания 
 Барселонский зоопарк — Барселона (featured the only white gorilla in any zoo — died in 2004)
 Лоро-парк — Тенерифе, Пуэрто-де-ла-Крус
 Парк джунглей — Тенерифе, Арона
 Зоопарк и аквариум — Мадрид
 Биопарк Валенсии — Валенсия
 Севильский зоопарк — Севилья

Латвия 
 Рижский зоологический сад, Рига

Литва 
 Литовский зоологический сад, Каунас

Молдавия 
 Кишинёвский зоопарк, Кишинёв
 Дубоссарский частный зоопарк, Дубоссары (Приднестровье)

Нидерланды 
 Apenheul Апелдорн
 (apes and monkeys only, most of them not separated from the public)
 аква-зоопарк Friesland in Леуварден
 Artis в Амстердам
 Avifauna в Алфен-ан-ден-Рейн
 Burgers' зоопарк в Арнем
 DierenPark Amersfoort в Амерсфорт
 Dierenpark Emmen в Эммен
 Dierenpark Wissel в Эпе
 Dierenrijk Europa в Мирло
 Diergaarde Blijdorp в Роттердаме
 Dolfinarium в Хардервейк
 GaiaPark Kerkrade зоопарк в Керкраде
 Papegaaienpark NOP в Oerle
 Ouwehands Dierenpark Rhenen в Ренен
 ReptielenZOO SERPO в Делфте
 Safaripark Beekse Bergen в Hilvarenbeek
 Taman Indonesia в Kallenkote
 Zoo Labyrinth Boekelo в Boekelo
 Zoo Park Overloon в Overloon

Норвегия 
 Kristiansand Dyrepark (Kristiansand зоопарк and Amusement Park) in Kristiansand
 Vassfaret Bear Park in Flå, Vassfaret Bјшrnepark
 Namsskogan Familiepark
 Polar Zoo in Bardu

Польша 
 Ogród Zoologiczny w Poznaniu — Познань
 Stare ZOO
 Nowe ZOO
 Ogród Zoologiczny w Krakowie — Краков
 Ogród Zoologiczny w Łodzi — Лодзь
 Miejski Ogród Zoologiczny we Wrocławiu — Вроцлав
 Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża w Gdańsku-Oliwie — Гданьск
 Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie — Варшава
 Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie — Chorzów
 Ogród Zoologiczny w Opolu — Ополе
 Ogród Zoologiczny w Płocku — Плоцк
 Ogród Zoobotaniczny w Toruniu — Toruń
 Ogród Zoologiczny w Zamościu — Zamość

Португалия 
 Jardim Zoológico de Lisboa — Лиссабон [www.zoo.pt]
 Zoomarine — Albufeira, Algarve
 Zoo da Maia — Maia

Румыния 
 Zoo Baneasa

Россия 

 
 Барнаульский зоопарк «Лесная сказка», Барнаул (2010)
 Белгородский зоопарк, Белгород (1991)
 Большереченский зоопарк имени В. Д. Соломатина, Большеречье, Омская область (1984)
 Воронежский зоопарк имени А. С. Попова, Воронеж (1994)
 Воронежский океанариум, Воронеж (2011)
 Детский эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк», Смоленск (2001)
 Екатеринбургский зоопарк, Екатеринбург (1930)
 Елизовский зоопарк имени А. А. Шевлягина, Елизово, Камчатский край (1983)
 Зеленогорский зоопарк, Зеленогорск, Красноярский край (1979)
 Зоопарк «Лимпопо», Нижний Новгород (2003)
 Зоопарк «Маленькая страна «Лимпопо», Балахна, Нижегородская область (2011)
 Зоопарк «Орто-Дойду» имени В. Г. Алексеева, Якутск (2001)
 Зоопарк Удмуртии, Ижевск (2008)
 Зоопарк «Швейцария», Нижний Новгород (1997)
 Зоопарк Саванна, Пенза (2017)
 Зоосад в Вотчине Деда Мороза, Великий Устюг, Вологодская область (2009)
 Зоосад «Парка культуры и отдыха имени Кирова», Железногорск, Красноярский край (1966)
 Зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева, Хабаровск (2002)
 Ивановский зоопарк, Иваново (1994)
 Иркутский Зоосад, Иркутск (2013)
 Казанский зооботсад, Казань (1806)
 Калининградский зоопарк, Калининград (1896 в Кёнигсберге)
 Костромской зоопарк, Кострома (2010)

 Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», Красноярск (2000)
 Ленинградский зоопарк, Санкт-Петербург (1865)
 Липецкий зоопарк, Липецк (1973)
 Мини-зоопарк Станции юных натуралистов, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (1980)
 Мини-зоопарк «Детской Экологической Станции», Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ (1997)
 Москвариум, Москва (2015)
 Московский зоопарк, Москва (1864)
 Нальчикский зоопарк, Нальчик (1966)
 Нижегородский экзотариум, Нижний Новгород (1996)
 НИИ медицинской приматологии РАМН, Сочи, Краснодарский край (1927)
 Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило, Новосибирск (1947)
 Океанариум «Планета Нептун», Санкт-Петербург (2006)
 Омский детский Экоцентр, Омск (1988)
 Парк живой природы «ДоДо», Новороссийск, Краснодарский край (2007)
 Парк птиц «Воробьи», Совхоз Победа, Калужская область (2005)
 Пензенский зоопарк, Пенза (1981)
 Пермский зоопарк, Пермь (1933)
 Реабилитационный центр для животных «Сафари-парк», Геленджик, Краснодарский край (2004)
 Ростовский-на-Дону зоопарк, Ростов-на-Дону (1927)
 Самарский зоопарк, Самара (1992)
 Саранский зоопарк, Саранск (2002)
 Сахалинский зооботанический парк, Южно-Сахалинск (1993)
 Северский природный парк, Северск, Томская область (1967)
 Сочинский аквариум, Сочи, Краснодарский край (2005)
 Ставропольский зооэкзотариум, Ставрополь (1998)
 Старооскольский зоопарк, Старый Оскол, Белгородская область (2008)
 Тульский экзотариум, Тула (1987)
 Уголок живой природы Этнографического музея народов Забайкалья, Улан-Удэ (1973)
 Центр живой природы, Абакан (1972)
 Челябинский зоопарк, Челябинск (1996)
 Читинский зоопарк, Чита (1994)
 Экологический научно-образовательный центр ТГУ имени Г. Р. Державина, Тамбов (2005)
 Ярославский зоопарк, Ярославль (2008)
 ZooGreenPark-Carjala, Сортавала, Республика Карелия (2011)

Северная Македония 
 Городской зоопарк Скопье, Скопье

Сербия 
 Palić Zoo — Palic, Subotica
 Белградский зоопарк — Белград (1936)
 Jagodina Zoo — Jagodina

Словакия 
 Bojnice Zoo, Бойнице
 Братиславский зоопарк, Братислава
 Košice Zoo, Кошице
 Spišská Zoo, Spišská Nová Ves
 Malkia Park, Orechová Potôň
 Zoopark Stropkov, Stropkov
 Zveropark Revište, Revišťský Podzámok

Словения 
 Ljubljanski živalski vrt, Любляна

Турция 
 Darica Hayvanat Bahcesi, Istanbul

Украина 
 Парк Счастливых Животных XII Месяцев, Киевская обл. (2013)
 Аскания-Нова, пгт Аскания-Нова (Херсонская область (1874)
 Бердянский зоопарк «Сафари», Бердянск (2004)
 Винницкий зоопарк, Винница (2005)
 Докучаевский зоопарк, Докучаевск (2001)
 Зоопарк под открытым небом «Таврия», Новониколаевский р.-н, Запорожская обл.
 Зоопарк Харьковской Зооветеринарной академии (Научный комплекс «Фауна»), пос. Малая Даниловка (2001)
 Каменец-Подольский зоопарк, Каменец-Подольский
 Киевский зоопарк, Киев (1908)
 Луганский зоопарк, Луганск
 Любечский зоопарк, Любеч
 Луцкий городской зоопарк, Луцк (2013, реконструированный)
 Менский зоопарк, г. Мена (Черниговская область)
 Николаевский зоопарк, Николаев (1901)
 Одесский зоопарк, Одесса (1922)
 Ровенский зоопарк, Ровно (1982)
 Фельдман Экопарк, Харьков (2010)
 Харьковский зоопарк, Харьков (1896)
 Херсонский зоопарк, Херсон
 Харьковский дельфинарий «Немо» (с океанариумом и террариумом), Харьков (2009)
 Черкасский зоопарк, Черкассы (1979)

Финляндия 
 Коркеасаари, Хельсинки на одном из островов (1889)
 «Рануа»
 Zoolandia близ Турку
 Ähtäri

Франция 
 Jardin Zoologique d’Acclimatation de Paris, Париж
 Zoo de Vincennes, Vincennes
 Zoo de la Palmyre, La Palmyre

Хорватия 
 Зоопарк Осиека, Осиек
 Сплитский зоопарк, Сплит
 Загребский зоопарк, Загреб

Чешская Республика 
 Пражский зоопарк, Прага
 Зоопарк и сафари-парк Двур-Кралове, Двур-Кралове-над-Лабем
 Либерецкий зоопарк, Либерец
 Брненский зоопарк, Брно
 Оломоуцкий зоопарк, Оломоуц
 Хомутовский зоопарк, Хомутов
 Зоо Male svetonovice, Male Svetonovice
 Дечинский зоопарк, Дечин
 Годонинский зоопарк, Годонин
 Йиглавский зоопарк, Йиглава
 Зоопарк Глубока-над-Влтавой, Глубока-над-Влтавой
 Остравский зоопарк, Острава
 Пльзенский зоопарк и динопарк, Пльзень
 Устецкий зоопарк, Усти-над-Лабем
 Вишковский зоопарк, Вишков
 Злинский зоопарк, Лешна-Злин
 Хлебский зоопарк, Хлебы
 Заездский зоопарк, Заезд
 Противинский кроводиловый зоопарк, Противин
 Збраславвский мини-зоопарк, Прага
 Мини-зоопарк Мала-Хухле, Прага

Швеция 
 Kolmårdens djurpark, Колморден (пригород Норрчёпинга)
 Skansen, Стокгольм
 Borås djurpark, Бурос
 Parken Zoo, Эскильстуна
 Frösö Zoo, Фрёсё
 Ölands Djur, Эланд
 Ystad Djurpark, Истад
 Motala Zoo, Мутала
 Lycksele Zoo, Люкселе
 Junsele Djur, Юнселе
 Furuviksparken, Евле
 Gutezoo, Юргарн
 Nordens Ark, Обю
 Зоопарк Сконе, Хёэр (только северные животные)
 Järvzoo, Ярвсё

Швейцария 
 Zoo Basel, Базель
 Knies Kinderzoo, Rapperswil
 Tierpark Dählhölzli, Берн
 Tierpark Goldau, Goldau
 Tierpark Lange Erlen, Базель
 Wildpark Bruderhaus, Winterthur
 Wildpark Langenberg, Langnau am Albis
 Wildpark Peter und Paul, Санкт-Галлен
 Зоологический сад Цюриха, Цюрих

Эстония 
 Elistvere Loomapark, Elistvere, Jõgeva County
 Таллинский зоопарк, Таллин (1939)

Северная Америка

Багамы 
 Ардастра (парковый и зоологический центр), Нассау

Белизский зоопарк, Белиз (1983)



Альберта 
 Calgary зоопарк, Калгари
 Inglewood Bird Sanctuary & Nature Centre, Калгари
 Valley зоопарк, Эдмонтон

Британская Колумбия 
 Greater Vancouver зоопарк, Aldergrove
 Victoria Bug зоопарк, Victoria
 Victoria Butterfly Gardens, Brentwood Bay
 British Columbia Wildlife Park, Kamloops
 Stanley Park зоопарк, Stanley Park (closed 1994)

Biodôme, Монреаль
 Granby Zoo, Granby
 Jardin Zoologique du Québec, Quebec City
 Montreal Insectarium, Монреаль
 :en:Parc Omega, Монтебелло
 Parc Safari, Hemmingford
 Zoo sauvage de St-Félicien, Saint-Félicien

Манитоба 
 Assiniboine Park зоопарк, Виннипег

Oaklawn Farm Zoo, Aylesford

Magnetic Hill зоопарк, Moncton
 Cherry Brook зоопарк- Saint John

Онтарио 
 African Lion Safari & Game Farm, Кембридж (Онтарио)
 :en:Toronto зоопарк, Торонто
 :en:Papanack Park зоопарк, Wendover
 :en:Bowmanville зоопарк, Bowmanville
 :en:jungle cat world, Orono
 :en:Riverview Park & Zoo, Питерборо
 Little Ray’s Reptile Zoo, Оттава
 Saunders Farm, Munster, Ontario
 Ripley’s Aquarium of Canada, Торонто

Мексика 
 Chapultepec зоопарк, Мехико
 Parque de Aragón зоопарк, Мехико
 Guadalajara зоопарк, Гвадалахара
 Африканские сафари, Пуэбла-де-Сарагоса
 Zoologico Zacango, Толука-де-Лердо
 Zoologico Benito Juarez, Морелия, Мичоакан

США

Айдахо 
 Tautphaus Park Zoo, Айдахо-Фолс
 Зоопарк Бойсе, Бойсе

Айова 
 Blank Park Zoo, Des Moines

Алабама 
 Зоопарк Бирменгема, Бирмингем
 Зоопарк Монтгомери, Монтгомери
 Алабама Галф кост зоопарк, Галф-Шор

Аляска 
 Зоопарк Аляски, Анкоридж

Аризона 
 Phoenix зоопарк, Финикс
 Reid Park зоопарк, Тусон
 Arizona-Sonora Desert Museum, Тусон
 Wildlife World зоопарк, Литчфилд Парк
 Cameron зоопарк, Камерон
 Prescott зоопарк, Прескотт

Арканзас 
 Зоопарк Литл-Рока, Литл-Рок

Вашингтон 
 Национальный аквариум в Вашингтоне, Вашингтон
 Смитсоновский Национальный зоологический парк, Вашингтон

Вашингтон (штат) 
 Northwest Trek Wildlife Park, Eatonville
 Point Defiance Zoo & Aquarium, Tacoma
 Woodland Park Zoo, Сиэтл
 Seattle Aquarium, Сиэтл
 Cat Tales, Spokane
 Cougar Mountain Zoo, Issaquah

Виргиния 
 Metro Richmond Zoo, Ричмонд
 Virginia Zoo, Норфолк
 Mill Mountain Zoo, Роанок

Висконсин 
 Milwaukee County Zoo, Милуоки
 Racine Zoo, Racine
 Henry Vilas Zoo, Madison
 International Crane Foundation, Baraboo
 North Eastern Wisconsin Zoo, Green Bay

Гавайи 
 Зоопарк Гонолулу, Гонолулу

Делавэр 
 Зоопарк Брэндивайна, Уилмингтон (Делавэр)

Джорджия 
 Океанариум Джорджии, Атланта
 Zoo Atlanta, Атланта
 The Parks at Chehaw, Олбани

Западная Виргиния 
 Oglebay's Good Zoo, Wheeling

Иллинойс 
 Brookfield Zoo, Brookfield
 Cosley Zoo, Wheaton
 Glen Oak Zoo, Peoria
 Lincoln Park Zoo, Чикаго
 Henson Robinson Zoo, Springfield
 John G. Shedd Aquarium, Чикаго
 Miller Park Zoo, Bloomington
 Niabi Zoo, Coal Valley
 Scovill Zoo, Decatur
 Phillips Park Zoo, Aurora

Индиана 
 Fort Wayne Children's Zoo, Fort Wayne
 Зоопарк Индианаполиса, Индианаполис
 Potawatomi Zoo, South Bend
 Columbian Park Zoo, Lafayette
 Mesker Park Zoo, Evansville
 Washington Park Zoo, Michigan City, Indiana

Калифорния 
 Aquarium of the Pacific, Long Beach
 Moonridge Animal Park, Moonridge
 Chaffee Zoological Gardens, Fresno
 Charles Paddock Zoo, Atascadero
 Los Angeles Zoo, Лос-Анджелес
 Sacramento Zoo, Сакраменто
 Santa Barbara Zoological Gardens, Санта-Барбара
 Santa Barbara Zoo, Санта-Барбара
 San Diego Zoo and its San Diego Wild Animal Park, San Diego
 Зоопарк Сан-Франциско, Сан-Франциско (1929)
 Sequoia Park Zoo, Eureka
 Aquarium of the Bay, Сан-Франциско
 Cabrillo Marine Aquarium, San Pedro
 Coyote Point Museum, San Mateo
 Happy Hollow Zoo, San Jose
 The Living Desert, Palm Desert
 Micke Grove Zoo, Lodi
 Oakland Zoo, Oakland
 Santa Ana Zoo, Santa Ana
 Monterey Bay Aquarium, Monterey
 SeaWorld San Diego, Сан-Диего
 Six Flags Marine World, Vallejo

Канзас 
 David Traylor Zoo, Emporia
 Hutchinson Zoo, Hutchinson
 Lee Richardson Zoo, Garden City
 Ralph Mitchell Zoo, Independence
 Sedgwick County Zoo, Wichita
 Sunset Zoo, Manhattan
 Topeka Zoological Park, Topeka
 Rolling Hills Zoo, Salina

Кентукки 
 Зоопарк рептилий в Кентукки, Слайд
 Зоопарк в Луисвилле, Луисвилл

Колорадо 
 Cheyenne Mountain Zoo, Colorado Springs
 Денверский зоопарк, Денвер
 Pueblo Zoological Gardens, Pueblo

Коннектикут 
 Beardsley Zoo, Bridgeport
 Mystic Marinelife Aquarium, Mystic

Луизиана 
 Audubon Zoo, Новый Орлеан
 Zoo of Acadiana, Lafayette
 Alexandria Zoo, Alexandria
 BREC'S Baton Rouge Zoo, Baton Rouge
 Audubon Aquarium of the Americas, New Orleans
 Louisiana Purchase Gardens and Zoo, Monroe

Массачусетс 
 Buttonwood Park Zoo, New Bedford
 Capron Park Zoo, Attleboro
 Franklin Park Zoo, Бостон
 Lupa Zoo, Ludlow
 Museum of Science, Бостон
 New England Aquarium, Бостон
 Southwick's Zoo, Mendon
 Stone Zoo, Stoneham

Миннесота 
 Como Zoo and Conservatory, Saint Paul
 Lake Superior Zoo, Дулут
 Minnesota Zoological Gardens, Apple Valley

Миссисипи (штат) 
 Зоопарк Хэттисбурга, Хэттисбург (Миссисипи)
 Зоопарк Джексона, Джексон (Миссисипи)
 Tupelo Buffalo Park and Zoo, Tupelo

Миссури 
 Kansas City Zoological Park, Канзас-сити
 Saint Louis Zoological Park, Сент-Луис
 Dickerson Park Zoo, Спрингфилд
 Wonders of Wildlife Museum & Aquarium, Спрингфилд

Мичиган 
 Binder Park Zoo, Battle Creek
 Children's Zoo At Celebration Square, Saginaw
 Detroit Zoo, Detroit (also home to Belle Isle Zoo, now closed)
 John Ball Park, Grand Rapids
 Potter Park Zoological Gardens, Lansing

Монтана 
 ZooMontana, Биллингс

Мэн 
 York's Wild Kingdom, York Beach

Мэриленд 
 Catoctin Wildlife Preserve and Zoo, Thurmont
 The Maryland Zoo, Балтимор
 Salisbury Zoo, Salisbury
 Tristate Zoological Park, Cumberland
 National Aquarium in Baltimore

Небраска 
 Henry Doorly Zoo, Омаха
 Lincoln Children's Zoo, Линкольн
 Riverside Park and Zoo, Scottsbluff

Невада 
 Южно-Невадский зоо-ботанический парк (Southern Nevada Zoological-Botanical Park), Лас-Вегас, Невада

Нью-Джерси 
 Cape May County Park & Zoo, Cape May Courthouse
 Bergen County Zoological Park, Paramus
 Cohanzick Zoo, Bridgeton
 Turtle Back Zoo, West Orange
 Adventure Aquarium, Camden

Нью-Йорк (штат) 

 Бронксский зоопарк, Бронкс, Нью-Йорк (1899)
 Зоопарк Центрального парка, Манхэттен, Нью-Йорк (1870)
 Зоопарк Куинса, Куинс, Нью-Йорк (1968)
 Зоопарк Проспект-парка, Бруклин, Нью-Йорк (1935)
 Зоопарк Статен-Айленда, Статен-Айленд, Нью-Йорк (1936)
 Нью-Йоркский аквариум, Бруклин, Нью-Йорк (1896)
 Зоопарк Буффало, Буффало (1875)
 Катскильская развлекательная ферма, Катскилл (1933)
 Зоопарк Розамонд Гиффорда, Сиракьюз (1914)
 Зоопарк Росс-Парка, Бингемтон (1875)
 Зоопарк Сенека-Парка, Рочестер
 Живой музей штата Нью-Йорк, Уотертаун (город)
 Тревор-зу, Миллбрук
 Зоопарк Ютики, Ютика
 Развлекательная ферма Лонг-Айленда, Лонг-Айленд, Манорвилл (1970)

Нью-Мексико 
 Alameda Park Zoo, Alamogordo
 Albuquerque Biological Park, Albuquerque
 The Living Desert Zoo & Gardens, Carlsbad

Огайо 
 Cincinnati Zoo and Botanical Garden, Цинциннати
 Cleveland Metroparks Zoo, Кливленд
 Columbus Zoo, Columbus
 Toledo Zoo, Toledo
 African Safari Wildlife Park, Port Clinton
 Akron Zoo, Akron
 Boonshoft Museum of Discovery, Dayton
 The Wilds, Cumberland

Оклахома 
 Зоопарк, Оклахома-сити
 Tulsa Zoo and Living Museum, Tulsa
 Little River Zoo, Norman

Орегон 
 Oregon Zoo, Портленд
 Wildlife Safari, Winston

Пенсильвания 
 Elmwood Park Zoo, Norristown
 Erie Zoo, Erie
 National Aviary, Питтсбург
 Филадельфийский зоопарк, Филадельфия (1870)
 Pittsburgh Zoo & PPG Aquarium, Питтсбург
 Reptiland, Allenwood
 ZooAmerica, Hershey

Род-Айленд 
 Roger Williams Park Zoo, Providence

Северная Дакота 
 Chahinkapa Zoo, Wahpeton
 Dakota Zoo, Bismarck
 Red River Zoo, Fargo
 Roosevelt Park Zoo, Minot

Северная Каролина 
 North Carolina Zoo, Эшборо
 Triangle Metro Zoo, Уэйк Форест
 Western North Carolina Nature Center, Эшвилл
 North Carolina Aquarium at Fort Fisher, Кьюр Бич
 North Carolina Aquarium at Pine Knolls, Pine Knoll Shores
 North Carolina Aquarium at Roanoke Island, Мантео

Теннесси 
 Chattanooga Zoo, Чаттануга
 Knoxville Zoo, Ноксвилл
 Memphis Zoo, Мемфис
 Nashville Zoo at Grassmere, Нашвилл
 Tennessee Aquarium, Чаттануга

Техас 
 Abilene Zoological Gardens, Абилин 
 Dallas Zoo, Даллас
 Fort Worth Zoological Park, Форт-Уэрт
 Gladys Porter Zoo, Браунсвилл
 Houston Zoo, Хьюстон
 El Paso Zoo, Эль-Пасо
 Caldwell Zoo, Тайлер
 Cameron Park Zoo, Уэйко
 The Dallas Aquarium at Fair Park, Даллас
 Ellen Trout Zoo, Лафкин
 Fossil Rim Wildlife Center, Глен-Роуз
 International Exotic Feline Sanctuary, Бойд
 San Antonio Zoo, Сан-Антонио
 Texas State Aquarium, Корпус-Кристи
 The Texas Zoo, Виктория
 Austin Zoo, Остин
 Dallas World Aquarium, Даллас
 Moody Gardens, Галвестон
 SeaWorld San Antonio, Сан-Антонио
 Frank Buck Zoo, Гейнсвилл

Флорида 
 Brevard Zoo, Melbourne
 Busch Gardens, Tampa
 Зоопарк Майами Метро, Майами
 Jacksonville Zoological Gardens, Jacksonville
 Lion Country Safari, western Palm Beach County
 Lowry Park Zoo, Tampa
 Palm Beach Zoo at Dreher Park, West Palm Beach
 Santa Fe Community College Teaching Zoo, Gainesville
 Central Florida Zoo, Sanford
 The ZOO, Gulf Breeze
 SeaWorld Orlando, Орландо
 Disney's Animal Kingdom, Orlando

Южная Дакота 
 Bramble Park Zoo, Watertown
 Great Plains Zoo and Delbridge Museum, Sioux Falls

Южная Каролина 
 Riverbanks Zoo, Columbia
 Greenville Zoo, Greenville

Юта 
 Hogle Zoo, Солт-Лейк-Сити
 Willow Park Zoo, Logan
 Tracy Aviary, Salt Lake City

Южная Америка

Аргентина 
 Buenos Aires Zoo, Буэнос-Айрес
 Medoza Zoo, Mendoza
 Zoo Paraiso, Mar del Plata, Buenos Aires
 Zoo Batán, Mar del Plata, Buenos Aires
 Temaikèn, Буэнос-Айрес
 Zoo de la Plata, Ла-Плата, Буэнос-Айрес
 Zoo de Córdoba, Córboba
 Zoo Luján, Luján, Буэнос-Айрес
 Zoo de Varela, Florencio Varela, Buenos Aires
 Mundo Marino, San Clemente del Tuyú, Buenos Aires
 Mar del Plata Aquarium, Mar del Plata, Buenos Aires

Бразилия 
 São Paulo Zoo, Сан-Паулу
 Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte(Zoo-Botanical Foundation of Belo Horizonte), Белу-Оризонти

Гайана 
 Зоопарк Гайаны Джорджтаун (1895/1952)

Колумбия 
 Matecaña ,Pereira
 Hacienda Napoles, former zoo
 Jaime Duque park Zoo
 Cali Zoo
 Santacruz Zoo
 Santa Marta Acuarium

Чили 
 Buin Zoo, Buin
 Parque Metropolitano de Santiago, Сантьяго (Чили)

Вымышленные зоопарки 
 Jurassic Park (парк юрского периода, генетически восстановленных динозавров)
 Slaughterhouse-Five (люди — питомцы зоопарков на других планетах)
 Hugo's Zoo (пришельцы с других планет, демонстрируемые на Земле)
 Calixihuatl Zoo (школьные опыты ученика 8-го класса)
 Доисторический парк (парк доисторических животных)

Ссылки 
 Зоопарки России на карте

Примечания 

Списки:Зоология